La Molaire steht für:

 La Molaire (Rostand-Insel), Berg auf der Rostand-Insel, Géologie-Archipel, Antarktika
 Naturschutzgebiet La Molaire im Kanton Waadt, Schweiz